Chalfont ist der Name von

 Alun Jones, Baron Chalfont (1919–2020), britischer Politiker

sowie mehrerer Ortsnamen:

 Bahnhof Chalfont & Latimer
 Zusammen The Chalfonts genannte Orte in Buckinghamshire
 Chalfont St Peter
 Chalfont St Giles
 Little Chalfont
 eine Siedlung in Pennsylvania, siehe Chalfont (Pennsylvania)